The Light in the Window – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin
The Light in the Window – cortometraggio del 1910 diretto da Ray Myers (come Roy Myers)
The Light in the Window – cortometraggio del 1913 diretto da Francis Ford
The Light in the Window – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company